La palabra Jiménez-Millas hace referencia a varios personajes:

Alfredo Jiménez-Millas y Cano, aviador militar español.
Emilio Jiménez-Millas y Gutiérrez, sindicalista español, procurador en las Cortes franquistas.
 Alfredo Jiménez-Millas y Gutiérrez, agricultor y sindicalista español, fundador de Falange Española, consejero nacional de FET y de las JONS y procurador en las Cortes franquistas.
Emilio Jiménez-Millas y Cano, aviador militar español.
Julián  Jiménez-Millas y Cano, comandante de Regulares español.
Alfredo Jiménez-Millas y Martínez, aviador militar español, del equipo nacional de acrobacia aérea.

Julio  Muñoz y Jiménez-Millas, teniente de Regulares español.
Emilio  Muñoz y Jiménez-Millas, aviador militar español.
José  Muñoz y Jiménez-Millas, aviador militar español de la Escuadrilla Azul.

Referencias 
 ABC-Madrid, 22 de junio de 1974